Pittini ist der Name von
 Ricardo Pittini Piussi (1876–1961), Erzbischof von Santo Domingo
 Pittini (Unternehmen), Italien